Stefano Bianchini, mathématicien italien, né en 1950, lauréat du prix de la Société mathématique européenne en 2004
 Stefano Bianchini, coureur cycliste italien, vainqueur du Cronoscalata Gardone Val Trompia-Prati di Caregno en 1987